TSG 1899 Hoffenheims kvindeafdeling blev etableret i 2007 og startede i de lavere rækker og rykkede op i Bundesligaen i 2013.

I sæsonen 2012/13 kæmpede klubben for at oprykke til 1. Frauen-Bundesligaen, efter mange år i 2. Bundesliga, i den direkte duel på sidste spilledag mod elevatorholdet fra 1. FC Köln. Foran 3.050 tilskuere, satta kampen også ny tilskuerrekord for ligaen, spillede holdene uafgjort 3-3, hvilket var nok til at sikre klubben oprykning til landets bedste kvindelige fodboldrække. I løbet af sæsonen spillede også den tyske landsholdslegende Birgit Prinz flere gange.

De efterfølgende sæsoner formåede Hoffenheim at etablere sig som et midterhold i ligaen. Først en niendepladsen i oprykningsåret og derefter i sjetteplads 2014/15-sæsonen. I sæsonen 2019/20 overraskede klubben, hvor man for første gang sluttede på tredjepladsen i ligaen. Tredjepladsen i 2020/21-sæsonen betød også kvalifikation til UEFA Women's Champions League 2021-22 for første gang. Her vandt man kvalifikationskampene samlet mod svenske FC Rosengård og deltog derved i turneringens gruppespil. Holdet endte på en samlet tredjeplads med 9 point. Dette var lige præcis ikke nok at avancerer til kvartfinalen da engelske Arsenal W.F.C., der trods pointlighed, havde en bedre målscorere. I gruppespillet mødte klubben derudover også spanske FC Barcelona og danske HB Køge.

Aktuel trup

Resultater 

Forklaring

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Tyskland